Ста́рый дворе́ц () один из самых репрезентабельных в Белграде и Новый дворец — это первый дворцовый комплекс в Сербии правящих династий Обреновичей и Карагеоргиевичей. Памятник культуры.

История 

История строительства дворца уходит корнями в 1840-е годы, когда болотистый участок, на месте которого сегодня разбит Пионерский и Девичий парк, между улицами короля Милана и королевы Натальи, купил Стоян Симич, один из самых влиятельных людей в княжестве Сербии, лидер конституционализма и председатель Государственного совета. Он осушил болотистую землю, покрыл участок дополнительным слоем земли и выровнял местность, на левой стороне нынешней улицы короля Милана построил дом (1840 - 1842), который позже получил название "Старая резиденция". Приобретение этого особняка с садом для размещения в нем дворца князя Александра Карагеоргиевича (1842-1843) положило начало созданию первого дворцового комплекса в Белграде. Здание тщательно отремонтировано и значительно расширено, сад обнесен оградой. Остальная часть болотистого участка также была осушена и благоустроена под сад. Все было сделано в тогдашней традиции народного строительства и ботанической практики. Приданием саду репрезентабельного вида занялась еще княгиня Персида Карагеоргиевич. Дворцовый сад был разделен на две части – парковую, ухоженную часть с видом на улицу, которая входила в дворцовый комплекс, и собственно сад за оградой. В центральной части парка находился фонтан со скульптурой «Девушки с кувшином», заказанной в Вене. Со средины 19 века, вокруг Старой резиденции, как центральной в комплексе, построен ряд зданий: Малый дворец, Дворец престолонаследника (Здание министерства иностранных и внутренних дел), здание для дворцовой стражи и несколько вспомогательных построек, которые можно было видеть со стороны улиц Дворцовой (ныне Драгослава Йованович) и улиц князя Милоша и Крунской. Ни одно из вышеупомянутых зданий не сохранилось до сих пор. 

В периоде становления независимого государства после Берлинского конгресса (1882) возникла идея превратить дворцовый комплекс в королевскую резиденцию, в свете подготовки к провозглашению Королевства Сербии (1882). Проект архитектора Александра Бугарского, одного из выдающихся представителей сербской архитектуры конца 19 - начала 20 века, предполагал, что будущий дворец будет состоять из трёх частей. В центральной части, на месте Старой резиденции, предполагалось построить дворец для королевской семьи. Справа от Старой резиденции было предусмотрено крыло для дворца престолонаследника, в то время как левое крыло предназначалось для приёмов и дипломатических визитов. Из этого проекта построено только левое крыло, которое называют Старым дворцом. Правое крыло построено тридцать лет спустя как «Новый дворец» по современному проекту.

Старый дворец построен в периоде с 1881 по 1884 гг. на месте бывшего Малого дворца князя Михаила на углу улиц короля Милана и Дворцовой (ныне Драгослава Йовановича). Проект разработал архитектор Александар Бугарский на основании идеи и по поручению самого короля Милана Обреновича. Оформлением интерьера Старого дворца занималась комиссия во главе с Бугарским. В нее также входили профессор Великой школы Михаило Валтрович и художник Доменико д’Андреа. Декоративные элементы интерьера и мебель были заказаны у венских мастеров. Симметричная форма фасада Старого дворца в академическом стиле, богато украшенного деталями антики, ренессанса и барокко, подчёркивает главные характеристики академизма и придает королевской резиденции вид самого роскошного дворца в Сербии и в наши дни. В отличие от многих других дворцов, Старый двор не был разрушен во Вторую Мировую войну, и с незначительными повреждениями дожил до наших дней. Правда, в несколько измененном в ходе масштабной реконструкции виде.

Идея построить сложный дворцовый комплекс повлияла на то, что главным фасадом Старого дворца стал фасад, выходящий на дворцовый сад и правое крыло комплекса, т.е. дворец престолонаследника. Этот фасад, как и фасад с видом на улицу короля Милана, был гораздо роскошнее остальных двух. Его симметричность подчеркивается расположением парадного входа, горизонтальным членением на три части и гармоничным распределением архитектурных элементов: балконов, ионических и коринфских колонн, двух кариатид. Этому способствуют и декоративная отделка фасада и два купола, увенчанных королевскими коронами наверху. В центре большого фронтона центрального фасада, над кариатидами находится новый герб Королевства Сербии, который считается первым и старейшим гербом Королевства Сербии, установленным на публичном здании. Часть здания, входящая на угол улиц короля Милана и Драгослава Йовановича спроектирована в виде башни с куполом и высоким шпилем с двуглавым орлом на нем. Использование этого символ указывает на прямую связь между постройкой дворца и провозглашением Королевства Сербии. За основную линию более скромного фасада, смотрящего в сад, выходит боковой ризалит в виде трехсторонней апсиды домовой церкви на втором этаже.

Стиль 

Старый дворец имеет почти квадратный фундамент 40х40 м. План здания исходил из его основного предназначения — быть местом проведения торжественных приёмов высоких гостей из королевских семей и других церемоний. Это в значительной мере повлияло на планировку помещений и оформлению интерьера, которым архитектор Бугарский уделял особое внимание. 

Здание классического стиля, с центральным помещением, где раньше располагался зимний сад со стеклянной крышей и стенами, украшенными позолоченной лепниной. Центральным мотивом была двух маршевая дубовая лестница с богатым орнаментом, спроектированная известным архитектором Йованом Илкичем. Они были разрушены во время Первой мировой войны. Центральное помещение было окружено залами, из которых можно было попасть в остальные помещения первого и второго этажей. Все представительские помещения были богато обставлены предметами интерьера, импортированными из Вены: актовый зал, музыкальный зал с роялем, желтый, красный, турецкий залы, столовая, лиловый зал, библиотека, домовая церковь.

По своей внешней архитектуре здание является одним из самых красивых достижений академизма в Сербии 19 века. Фасад, который выходит на сад, наиболее богато украшен выступающими балконами, которые обеспечивали более тесный контакт с природой. Наиболее характерными мотивами этого фасада являются кариатиды на уровне первого этажа, которые над балконами поддерживают тимпаны окон. Кариатиды повторяются на фасаде, обращённом к улице Короля Милана, под которыми располагается линия дорических колонн. Они также появляются на фасаде напротив сада между окнами. Два других фасада несколько проще. Подвал и углы здания оформлены в деревенском стиле. Балконы и чердак имеют балюстрады. Три угла здания раньше имели пропорциональные купола.

Снос и реконструкция 
После смены династии на троне (1903), Старая резиденция снесена, а Старый дворец стал официальной резиденцией династии Карагеоргиевичей. Поскольку в Первой мировой войне зданию был причинен большой ущерб, в 1921 г. начались работы по его реставрации под наблюдением комиссии, в составе представителей Министерства строительства и финансов, которую возглавлял управляющий и художник Урош Предич. До апреля 1922 г. закончено большинство работ, отреставрирована позолоченная лепнина на стенах зимнего сада и в актовом зале, все помещения обставлены мебелью из Лиона и Вене. Когда Новый дворец стал официальной королевской резиденцией в 1922 г., Старый дворец получил своё первоначально, публичное назначение, предусмотренное проектом Александра Бугарского (1881). 

Еще одна тщательная реконструкция проводилась в течение 1930 - 1931 гг. под руководством придворного архитектора Драгомира Тадича. Вся фасадная лепнина из гипса заменена декором из искусственного камня. Работой руководил архитектора Светомира Лазича. Здание Старого дворца тяжело пострадало в бомбардировке Белграда 6. апреля 1941 г. После Второй мировой войны и последующих политических перемен здание Старого дворца получило новое назначение. После реконструкции, 1947 – 1949 гг. у него появилась не только новая функция, но и совсем новое решение парадного подъезда и фасада с видом на проспект короля Александра. Автором проекта был Драгиша Брашована. Оба небольших купола, увенчанные коронами, и другие королевские символы сняты с фасада. Реконструкция и оформление интерьера выполнены по проекту архитектора Александра Джорджевича. Особое внимание уделено актовому залу, в котором представлена новая государственная и республиканская символика и витражи на тему народно-освободительной борьбы. Помимо Брашована и Джорджевича  в реконструкции здания участвовали и другие отечественные архитекторы Братислав Стоянович, Милан Минић, Слободан Михаилович и Момчило Белобрк.

После Второй мировой войны в здании Старого дворца находилось Представительство национального собрания, Правительство СФРЮ и Союзное федеральное правительство. С 1961 г. в Старом дворце располагается Мэрия Белграда. Старый дворец объявлен культурным памятником в 1983 г.

Галерея

Литература 
 Документација ЗЗСКГБ, Досије споменика културе Зграда Старог двора
 Марко Поповић, Хералдички симболи на београдским јавним здањима, Београд 1997, 52.
 Светлана В. Недић, Из историје Старог двора, Наслеђе II, Београд 1999, 11.
 А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX –XX век), Београд, 2005, 302-304.
 Богдан Несторовић, Архитектура Србије у XIX веку, Београд 2006, 182. 301.
 «Службени гласник  города Белграда» Но.4/83

Дворцы Белграда
Резиденции монархов
Дворцы, построенные в 1940-е годы
Здания и сооружения, построенные в 1949 году
Появились в 1940-е годы в Югославии